Борис Давидович Животовский — биолог, доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заведующий лабораторией исследования механизмов апоптоза факультета фундаментальной медицины МГУ.

Биография 
Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт (1970).

Защитил диссертацию «Молекулярные характеристики генома крыс после рентгеновского облучения» на степень кандидата биологических наук (1975).

Защитил диссертацию «Молекулярные механизмы радиационно-индуцированной программируемой гибели лимфоидных клеток» на степень доктора биологических наук (1988).

Получил звание профессора (2002).

Заведующий лабораторией исследования механизмов апоптоза факультета фундаментальной медицины МГУ.

Профессор Каролинского института в Стокгольме.

Лауреат Государственной премии СССР (1987).

Область научных интересов: механизмы гибели клеток по типу апоптоза и аутофагии; борьба с раковыми заболеваниями.

Читает на факультете фундаментальной медицины МГУ курсы «Токсикология в медицине» и «Программируемая гибель клеток».

Соавтор более 300 научных статей, выступил руководителем 18 диссертаций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии